Добрынь — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Добрынь — агрогородок в Дубровенском районе Витебской области.
 Добрынь — агрогородок в Ельском районе Гомельской области.
 Добрынь — деревня в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Добрынь — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Добрынь — деревня в Климовском районе Брянской области.
 Добрынь — деревня в Кромском районе Орловской области.

Украина 
 Добрынь — село в Хорошевском районе Житомирской области

См. также 
 Добрунь
 Добрынька